Rörgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rörgrunden, Kronoby, Österbotten, 
 Rörgrunden, Vörå, Österbotten,

Se även
Rörgrund
Rörgrundet
Rörgrynnan
Rörgrynnor

Robotskapade Finlandförgreningar